Жена мога брата - перуански филм из 2005.
Жена мога брата - перуанска новела из 2002.